

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Wesółka – część miasta Płock
 Wesółka – przysiółek wsi Moszyce w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Wesółka – część wsi Wysocice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Wesółka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn
 Wesółka – część wsi Sobiesęki Pierwsze w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki

Zobacz też 
 Wesoła